Dvorec Novi dvor je lahko:

 Dvorec Novi dvor, Novo mesto (Neuhof)
 Dvorec Novi dvor, Preddvor (Niwenhouen)
 Dvorec Novi dvor, Radeče (Weichselstein)